Academy of Music steht für:

 Academy of Music (New York City), Opernhaus in Manhattan, New York City
 Academy of Music (Tel Aviv-Jaffa), Ausbildungsstätte der Universität Tel Aviv

im NRHP gelistete Objekte:
 Academy of Music (Philadelphia), Pennsylvania, ID-Nr. 66000674
 Academy of Music (Lynchburg), Virginia, ID-Nr. 69000340